Northlake kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Northlake (Illinois)
Northlake (South Carolina)
Northlake (Texas)